

Persone 
 Elena Čižova – scrittrice russa
 Nadežda Čižova – ex pesista e discobola sovietica

Geografia 
 Čížová – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Písek